Kaya Mirecka-Ploss, ur. 1928 – pisarka, projektantka mody, działaczka społeczna
 Małgorzata Lewińska-Mirecka, ur. 1971 – aktorka
 Rena Mirecka, ur. 1934 – aktorka